La stagione 2013 del British Touring Car Championship è la cinquantaseiesima edizione del campionato gestito dalla ToCA. È iniziata il 31 marzo a Brands Hatch ed è terminata il 13 ottobre nello stesso circuito.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2013
2013